La DFB-Ligapokal 1998 (nota in italiano anche come Coppa di Lega tedesca 1998) è stata la terza edizione della Coppa di Lega tedesca.

Si è svolta nel luglio e agosto 1998 ed è stata vinta dal Bayern Monaco, che ha battuto in finale lo Stoccarda per 4-0.

Partecipanti

Tabellone

Turno preliminare

Semifinali

Finale

Formazioni

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1998
 1998